

Geografia 
 Any-Martin-Rieux – comune francese nella regione della Piccardia
 Cantone di Rieux-Volvestre – cantone francese dell'Arrondissement di Muret
 Rieux-de-Pelleport – comune francese nella regione del Midi-Pirenei
 Rieux-en-Cambrésis – comune francese nella regione del Nord-Passo di Calais
 Rieux-en-Val – comune francese nella regione della Linguadoca-Rossiglione
 Rieux (Marna) – comune francese nella regione della Champagne-Ardenne
 Rieux-Minervois – comune francese nella regione della Linguadoca-Rossiglione
 Rieux (Morbihan) – comune francese nella regione della Bretagna
 Rieux (Oise) – comune francese nella regione della Piccardia
 Rieux (Senna Marittima) – comune francese nella regione dell'Alta Normandia
 Rieux-Volvestre – comune francese nella regione del Midi-Pirenei

Persone 
 Jean II de Rieux (1342 ca.–1417) – militare francese
 Pierre de Rieux (1389-1439) – militare francese

Altro 
 Diocesi di Rieux – sede soppressa della Chiesa cattolica